MBS může znamenat:
 Multi-body system, Soustava mnoha těles, obor mechaniky
 Mobile Base System (Mobile Servicing System, Mobile Remote Servicer Base System), mobilní robotická základna na kosmické stanici
 Mortgage backed security, hypoteční zástavní list, finanční instrument
 Mainichi Broadcasting System, japonský vysílací kanál
 Mutual Broadcasting System, rozhlasová síť v USA 1934–1999
 Moravian Business School, a.s., soukromá neuniverzitní vysoká škola v Brně
 místní bratrské společenství, základní buňka Sekulárního františkánského řádu
 Mohamed bin Salmán, korunní princ Saúdské Arábie
 Marina Bay Sands, turistický resort v Singapuru
 Montpellier Business School, evropská obchodní škola
 MBS International Airport, mezinárodní letiště pro města Midland, Bay City a Saginaw v Michiganu v USA.
 Mercedes-Benz Superdome, stadion v New Orleans v USA
 M&T Bank Stadium, stadion v Baltimore v USA

Externí odkazy